Marie-Louise d'Espagne (1745-1792), impératrice du Saint-Empire.
 Marie-Louise de Bourbon-Parme (1751-1819), reine d'Espagne, épouse de Charles IV.
 Marie-Louise de Bourbon y Vallabriga (1780-1846), fille de l'infant Louis d'Espagne
 Marie-Louise de Bourbon dite Marie-Louise d'Étrurie (1782-1824).
 Marie-Louise de Bourbon-Parme (1802-1857), fille de Louis  de Bourbon-Parme et de Marie-Louise de Bourbon.
 Marie-Louise de Bourbon-Parme (1870-1899), princesse régnante de Bulgarie.

Voir aussi
Louise Marie Anne de Bourbon (1674-1681)
Louise Marie Adélaïde de Bourbon (1753-1821)
Homonymie capétienne